Le Championnat du monde de Superbike 2016 est la  du Championnat du monde de Superbike.

Le Britannique Jonathan Rea est le tenant du titre.

Système de points

Calendrier

Classements

Pilotes

Constructeurs

Participants

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
Championnat du monde de Supersport 2016
Championnat du monde de vitesse moto 2016

Lien externe 
  Site officiel

2016
Superbike
Sport motocycliste en 2016